Benediktinerstraße 5 ist die Bezeichnung von

Benediktinerstraße 5 (Magdeburg), einem Baudenkmal in Magdeburg
Benediktinerstraße 5 (Mönchengladbach), einem Baudenkmal in Mönchengladbach